N.E.C. speelde in het seizoen 2015/16 na een jaar afwezigheid in de Eredivisie. De ploeg eindigde op de tien deplek. Daarnaast komt de ploeg uit in de KNVB Beker. Daar werd het in de achtste finale uitgeschakeld door amateurclub HHC Hardenberg. Vorig seizoen promoveerde de ploeg uit Nijmegen rechtstreeks naar de Eredivisie, door in de Jupiler League met een grote overmacht eerste te worden. Er werden in 38 wedstrijden 101 punten gepakt en 100 doelpunten gescoord, een competitierecord. Ernest Faber werd de nieuwe trainer van N.E.C., omdat Ruud Brood na zijn succesjaar als kampioenentrainer naar landkampioen PSV vertrok, om daar assistent te worden van Phillip Cocu. Assistent-trainer Roy Hendriksen vertrok om assistent van Marinus Dijkhuizen te worden bij Brentford FC. Jefta Bresser werd de nieuwe assistent-trainer.

Technische staf

Selectie 2015/2016

Legenda

Transfers

Aangetrokken

Vertrokken

Op proef

Wedstrijden

Oefenwedstrijden

Eredivisie 2015/16

Wedstrijdverslagen

Speelronde 1 t/m 8 (augustus, september) 
{| style="width:100%; background:transparent; font-size:85%;"
| colspan="5" | 
|- valign=top style="background-color:#D8D8D8;"
| align=center width=20% | Speelronde 1Woensdag 12 augustus 2015, 20:45 uur
| align=right width=20% |  NEC
| align=center width=13% | 1 - 0(0 - 0)
| width=20% | Excelsior
| : Rens van Eijden
|- valign=top
| align=center |Goffertstadion, NijmegenToeschouwers: 10.240 Scheidsrechter: Jeroen Manschot 
| align=right | Navarone Foor  88' 
|
| '13  Khalid Karami'51  Rick Kruys
| Basisopstelling NEC:Hannes Halldorsson; Marcel Appiah, Rens van Eijden Todd Kane), Wojciech Golla, Bart Buysse; Janio Bikel, Christian Santos Jay-Roy Grot), Gregor Breinburg; Navarone Foor, Sjoerd Ars Kristjan Emilsson), Anthony Limbombe.
Reservebank: Marco van Duin, Jeffrey Leiwakabessy, Tom Daemen, Cihat Çelik
|- valign=top
| colspan="5" |Bijzonderheden:|-
|- valign=top style="background-color:#D8D8D8;"
| align=center width=20% | Speelronde 2Zondag 16 augustus 2015, 16.45 uur
| align=right width=20% |  Heracles Almelo| align=center width=13% | 3 - 0(1 - 0)| width=20% | NEC| : Rens van Eijden
|- valign=top
| align=center | Polman Stadion, AlmeloToeschouwers: 12.084Scheidsrechter: Jochem Kamphuis
| align=right |Oussama Tannane  5'  Oussama Tannane  51' Thomas Bruns  53' Wout Weghorst  74'
|
| '55  Marcel Appiah'77  Todd Kane
| Basisopstelling NEC:Hannes Halldorsson; Marcel Appiah, Rens van Eijden, Wojciech Golla, Bart Buysse Jeffrey Leiwakabessy); Janio Bikel, Christian Santos, Gregor Breinburg Todd Kane); Navarone Foor, Sjoerd Ars Sam Lundholm), Anthony Limbombe.Reservebank: Marco van Duin, Tom Daemen, Jay-Roy Grot, Kristjan Emilsson 
|- valign=top
| colspan="5" |Bijzonderheden: Rode kaart van Appiah is geseponeerd
|-
|-
| colspan="5" | 
|- valign=top style="background-color:#D8D8D8;"
| align=center width=20% | Speelronde 3Zondag 23 augustus 2015, 14.30 uur
| align=right width=20% |  NEC| align=center width=13% | 0 - 2(0 - 0)| width=20% | Ajax| : Rens van Eijden
|- valign=top
| align=center |Goffertstadion, NijmegenToeschouwers: 12.501Scheidsrechter: Bas Nijhuis
| align=right | Todd Kane  35' 
|
|  '48  Arek Milik  '78  Daley Sinkgraven  '86  Rens van Eijden
| Basisopstelling NEC:Hannes Halldorsson; Marcel Appiah Sam Lundholm), Rens van Eijden, Wojciech Golla Cihat Çelik), Bart Buysse; Todd Kane, Christian Santos, Janio Bikel; Navarone Foor, Kristjan Emilsson Jay-Roy Grot), Mohamed RayhiReservebank: Marco van Duin, Jeffrey Leiwakabessy, Gregor Breinburg, Tom Daemen 
|- valign=top
| colspan="5" |Bijzonderheden:|-
| colspan="5" | 
|- valign=top style="background-color:#D8D8D8;"
| align=center width=20% | Speelronde 4Vrijdag 28 augustus 2015, 20.00 uur
| align=right width=20% |  Willem II| align=center width=13% | 0 - 1(0 - 0)| width=20% | NEC| : Rens van Eijden
|- valign=top
| align=center |Koning Willem II-stadionToeschouwers:12.300 Scheidsrechter: Martin van den Kerkhof
| align=right |   Funso Ojo  76' Frank van der Struijk  86'
|
| '59  Christian Santos   '64  Navarone Foor
| Basisopstelling NEC: Hannes Halldorsson; Todd Kane, Rens van Eijden, Wojciech Golla, Bart Buysse; Navarone Foor, Marcel Ritzmaier Lucas Woudenberg), Janio Bikel; Mohamed Rayhi Kristjan Emilsson), Christian Santos, Joey Sleegers Gregor Breinburg). Reservebank: Marco van Duin, Jeffrey Leiwakabessy, Tom Daemen, Sam Lundholm
|- valign=top
| colspan="5" |Bijzonderheden:|-
| colspan="5" | 
|- valign=top style="background-color:#D8D8D8;"
| align=center width=20% | Speelronde 5Zaterdag 12 september 2015, 18.30 uur
| align=right width=20% |  Roda JC| align=center width=13% | 0 - 0(0 - 0)| width=20% | NEC| : Rens van Eijden
|- valign=top
| align=center |Parkstad Limburg Stadion, KerkradeToeschouwers:13.967 Scheidsrechter:Björn Kuipers 
| align=right | Jens van Son  34'   Henk Dijkhuizen  90' 
|
| 
| Basisopstelling NEC: Hannes Halldorsson; Todd Kane, Rens van Eijden, Wojciech Golla, Lucas Woudenberg; Janio Bikel, Marcel Ritzmaier Joey Sleegers), Gregor Breinburg; Navarone Foor Mihai Roman), Christian Santos, Anthony LimbombeReservebank: Benjamin Kirsten, Bart Buysse, Jeffrey Leiwakabessy, Sam Lundholm, Mohamed Rayhi 
|- valign=top
| colspan="5" |Bijzonderheden:|-
|-
| colspan="5" | 
|- valign=top style="background-color:#D8D8D8;"
| align=center width=20% | Speelronde 6Vrijdag 18 september 2015, 20.00 uur
| align=right width=20% |  NEC| align=center width=13% | 2 - 0 (1 - 0)| width=20% | SC Heerenveen| : Rens van Eijden
|- valign=top
| align=center |Goffertstadion, Nijmegen Toeschouwers: 10.118 Scheidsrechter: Allard Lindhout
| align=right | Christian Santos  18'   Todd Kane  66'   Christian Santos  74' 
|
|  '57  Pelé van Anholt   '70  Luciano Slagveer
| Basisopstelling NEC: Hannes Halldorsson; Todd Kane, Rens van Eijden, Wojciech Golla, Lucas Woudenberg; Janio Bikel Sam Lundholm), Marcel Ritzmaier Mihai Roman), Gregor Breinburg; Navarone Foor, Christian Santos, Anthony Limbombe Mohamed Rayhi)Reservebank: Benjamin Kirsten, Bart Buysse, Jeffrey Leiwakabessy, Joey Sleegers
|- valign=top
| colspan="5" |Bijzonderheden:|-
| colspan="5" | 
|- valign=top style="background-color:#D8D8D8;"
| align=center width=20% | Speelronde 7Zaterdag 26 september 2015, 19.45 uur
| align=right width=20% |  PSV| align=center width=13% | 2 - 1(1 - 0)| width=20% | NEC| : Rens van Eijden
|- valign=top
| align=center |Philips Stadion, EindhovenToeschouwers: 32.500 Scheidsrechter: Danny Makkelie 
| align=right |  Luuk de Jong  38'   Santiago Arias  62'   Jürgen Locadia  76' 
|
| '21  Marcel Ritzmaier   '59  Lucas Woudenberg   '63  Christian Santos (pen.) 
| Basisopstelling NEC: Hannes Halldorsson; Todd Kane, Rens van Eijden, Wojciech Golla Mohamed Rayhi), Lucas Woudenberg; Janio Bikel, Marcel Ritzmaier, Gregor Breinburg; Navarone Foor Mihai Roman), Christian Santos, Anthony LimbombeReservebank: Benjamin Kirsten, Bart Buysse, Jeffrey Leiwakabessy, Joey Sleegers, Sam Lundholm
|- valign=top
| colspan="5" |Bijzonderheden:|-
| colspan="5" | 
|- valign=top style="background-color:#D8D8D8;"
| align=center width=20% | Speelronde 8Zaterdag 3 oktober 2015, 18.30 uur
| align=right width=20% |  NEC| align=center width=13% | 4 - 1(1 - 1)| width=20% | ADO Den Haag| : Rens van Eijden
|- valign=top
| align=center |Goffertstadion, NijmegenToeschouwers:11.534 Scheidsrechter: Kevin Blom 
| align=right | Aaron Meijers  1'   Christian Santos  35'  Christian Santos  63'  Anthony Limbombe  76'  Christian Santos  79'
| 
|  '21  Vito Wormgoor 
| Basisopstelling NEC: Hannes Halldorsson; Todd Kane, Rens van Eijden, Wojciech Golla, Lucas Woudenberg; Janio Bikel, Marcel Ritzmaier, Gregor Breinburg; Navarone Foor Mohamed Rayhi), Christian Santos Mihai Roman), Anthony Limbombe Joey Sleegers).Reservebank: Benjamin Kirsten, Bart Buysse, Jeffrey Leiwakabessy, Sam Lundholm
|- valign=top
| colspan="5" |Bijzonderheden:'|-
|-
|}

  Speelronde 9 t/m 17 (oktober, november, december) 

  Speelronde 18 t/m 25 (januari, februari) 

 Speelronde 26 t/m 34 (maart, april, mei)

KNVB-beker
 Wedstrijdverslagen 

Clubstatistieken
Stand, punten en doelpunten per speelronde

Verhouding thuis-uit
Thuis/uit-verhouding

Bijgewerkt op 8 mei 2016.

 Toeschouwers 

Spelersstatistieken
 Eredivisie * is inmiddels vertrokken

 KNVB Beker *'' is inmiddels vertrokken

Oefenwedstrijden 
 is al vertrokken

Jong N.E.C.
Het beloftenteam is in het seizoen 2015/16 een zelfstandige trainingsgroep en speelt ook zonder FC Oss waarmee nog wel in de jeugdopleiding wordt samengewerkt. Vanaf het 2010/11 was het beloftenteam geen aparte trainingsgroep en vanaf het seizoen 2011/12 werd gezamenlijk gespeeld als Jong N.E.C./FC Oss. Jack de Gier is de hoofdtrainer van het beloftenteam. Hij wordt geassisteerd door Roy de Haan (die tevens stage loopt voor de opleiding Trainer-Coach 1). Het team speelt niet in de zogenoemde 'voetbalpiramide' waarbij teams uit de Beloften Eredivisie na het seizoen 2015/16 kunnen instromen in een landelijke divisie tussen de Topklasse en Eerste divisie in. Jong N.E.C. speelt in de Reservecompetitie voor overige beloftenteams waarbij geen promotie en degradatie mogelijk is. Het team begint in poule B (7 teams) en er werd een volledige competitie gespeeld. Jong N.E.C. eindigde als vijfde en kwam na de herindeling in februari 2016 in de laagste poule, nummer IV (3 teams), waarin het alle wedstrijden van de volledige competitie won. De selectie werd afwisselend aangevuld met spelers van het eerste team en uit de A-jeugd.

Selectie 

¹ De club kent geen echte functie van voorzitter maar de voorzitter van de raad van commissarissen heeft statutair deze functie.

2015/16
N.E.C.